Потсдам-Мі́ттельмарк () — район у Німеччині, у землі Бранденбург. Центр району — місто Бад-Бельциг. Площа — 2 575 км2. Населення району становить  осіб (станом на ). Густота населення — 80 осіб/км2.

Офіційний код району — 12 0 69.

Район поділяється на 38 громад.

Міста та громади 
 Вердер (23 057)
 Тельтов (22 410)
 Кляйнмахнов (19 835)
 Штансдорф (14 190)
 Беліц (11 898)
 Міхендорф (11 773)
 Бад-Бельциг (11 291)
 Клостер-Ленін (11 134)
 Швіловзе (10 177)
 Нутеталь (8803)
 Грос-Кройц (8191)
 Тройенбріцен (7814)
 Візенбург (4712)
 Зеддінер-Зе (4215)
 ОБ'єднання громад Бецзе
 Гафельзе (3497)
 Бецзе (2519)
 Росков (1240)
 Бецзегайде (662)
 Певезін (572)
 ОБ'єднання громад Брюк
 Брюк (3628)
 Боркгайде (1858)
 Борквальде (1576)
 Гольцов (1335)
 Планебрух (1124)
 Лінте (905)
 ОБ'єднання громад Вустервіц
 Вустервіц (3132)
 Бенсдорф (1246)
 Розенау (955)
 ОБ'єднання громад Німегк
 Німегк (2076)
 Планеталь (988)
 Мюленфліс (945)
 Рабенштайн (873)
 ОБ'єднання громад Цизар
 Цизар (2567)
 Герцке (1360)
 Воллін (907)
 Гребен (579)
 Венцлов (565)
 Букауталь (510)
 (30 вересня 2010)

Населення

Примітки

Посилання 
 www.potsdam-mittelmark.de Офіційна сторінка 

Райони Бранденбургу